Em Senhor dos Anéis, os povos livres se referiam às raças dos homens, elfos e anões, hobbits e ents. Os inimigos (Morgoth, Sauron) tentaram submetê-los, o que causou diversas guerras, como a Guerra da Ira, a Guerra dos Elfos e Sauron, a Guerra da Última Aliança, e a Guerra do Anel.

Personagens de filmes